Ricardo del Carmen ist der Name folgender Personen:

*Ricardo del Carmen (Cellist) (* 1969), guatemaltikischer Cellist
Ricardo del Carmen (Dirigent), guatemaltekischer Dirigent